Гарсија има више значења:

 Гарсија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Гарсија, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Гарсија (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гарсија, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гарсија (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Гарсија (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гарсија (Гарсија, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гарсија (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Гарсија, Писта Аереа (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гарсија (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гарсија (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гарсија (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику